L'Impitoyable peut faire référence à :

 L'Impitoyable, film américain réalisé par Edgar George Ulmer sorti en 1948 ;
 L'Impitoyable, film hongkongais réalisé par Chen Chi Hwa sorti en 1976.